École Militaire – stacja paryskiego metra
 École Militaire – uczelnia wojskowa w Paryżu

Zobacz też uczelnie wojskowe we Francji:
 École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
 École militaire interarmes
 École militaire de haute montagne